Potrzebowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Potrzebowo, un village du powiat de Leszno ;
 Potrzebowo, une localité du powiat de Rawicz.